Achray steht für:
 Achray (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Achray (Ontario), Ort in Kanada
 Loch Achray, See in Schottland
 HMS Loch Achray, britisches Kriegsschiff